Comitatul Rock sau Rock County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Rock County, Minnesota
 Rock County, Nebraska
 Rock County, Wisconsin